Zeče (Slovenske Konjice), plaats in Slovenië in de gemeente Slovenske Konjice
Zeče pri Bučah, plaats in Slovenië in de gemeente Kozje